Årets Fodboldspiller i verden var en pris, der blev uddelt af FIFA hvert år i december (fra 2008 dog først i januar følgende år) på baggrund af en afstemning blandt landstrænere og landsholdsanførere fra forbundets medlemslande.

Fra 2010 blev prisen slået sammen med France Footballs Ballon d'Or under navnet Fifa Ballon d'Or.

Modtagere af prisen for mænd

Danske placeringer 
 2001: Ebbe Sand 22 (delt), Jon Dahl Tomasson 29 (delt)
 1997: Peter Schmeichel 10 (delt)

Modtagere af prisen for kvinder 
Inkluderer modtagere af FIFA Ballon d'Or prisen.
Tabelkilder:"FIFA Awards". RSSSF.com. Retrieved 1 April 2013

Vindere efter spiller

Referencer 

 
Etableret i 1991
Ophørt i 2009